Austrheithrus är ett släkte av nattsländor. Austrheithrus ingår i familjen Philorheithridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Nattsländor
Austrheithrus